Данильцево — название населённых пунктов в России:
 Данильцево — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Данильцево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Данильцево — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Данильцево — деревня в Островском районе Костромской области.
 Данильцево — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Данильцево — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Данильцево — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Данильцево — деревня в Большесельском районе Ярославской области.